Barbara Warinka Maria von Chelius (Heidelberg, 18 augustus 1856 - Bad Doberan, 3 januari 1949) was de betovergrootmoeder van de Nederlandse koning Willem-Alexander.

Warinka von Chelius was de dochter van dr. Franz von Chelius (1821-1899), arts en hoogleraar te Heidelberg, en Marie Anna Josepha Eleonore Minet (1830-1896). Zij trouwde in 1875 met Eberhard von dem Bussche-Ippenburg (1851-1937) en zij waren de overgrootouders van de Nederlandse prins-gemaal Claus van Amsberg en daarmee de betovergrootouders van Willem-Alexander. Zij is de enige in de kwartierstaat die het rooms-katholieke geloof aanhing; alle andere genoemde voorouders van Claus waren van protestanten huize.

Het paar kreeg een dochter:
Gabriele von dem Bussche-Ippenburg (1877-1973)

Zij werd de moeder van Gösta von dem Bussche-Haddenhausen, de moeder van prins Claus.

Chelius